

Codici 
 ABU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atambua Haliwen (Indonesia)

Geografia
 Abu – vulcano sull'isola Honshū (Giappone)
 Abu – città della prefettura di Yamaguchi (Giappone)
 Distretto di Abu – distretto della prefettura di Yamaguchi (Giappone)
 Monte Abu – montagna del Rajasthan (India)

Altro
 Abū – espressione comune dell'arabo
 Abu – scimmia, personaggio del cartone animato Aladdin
 Airman Battle Uniform — uniforme mimetica da combattimento